Нискакоски () — бывший порог на реке Патсойоки (Паз). Наряду с Янискоски являлся одним из крупнейших в верхней части реки до возведения каскада Пазских ГЭС. Располагался в 1,2 км ниже её выхода из озера Инари, к юго-западу от населённого пункта Виртаниеми. Этимологически топоним восходит к финск.: «ниска» — исток и «коски» — порог.

Порог то исчезал, то появлялся вновь. Впервые был затоплен при строительстве на нём плотины для Янискоски ГЭС финнами в марте 1938 года; сама же ГЭС, располагающаяся значительно ниже по течению, полностью была введена в строй в 1942 году. В ходе отступления германские войска взорвали электростанцию. После войны Сектор Янискоски — Нискакоски площадью 176 км² был выкуплен СССР у Финляндии и присоединён к Мурманской области РСФСР 3 февраля 1947 года. Финская компания «Иматра» восстановила плотину ​​в районе. В 1959 ниже по течению реки была построена новая регулирующая плотина Кайтакоски ГЭС, которая заменила предшествующую.

Примечания

Литература 
 Печенга / авт.-сост. В. А. Мацак. Мурманск, 2005.

Патсойоки
Пороги Мурманской области
Исчезнувшие водные объекты